Гран-при ЮАР  года — десятый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 28 декабря 1963 года на трассе Ист-Лондон.

Гонка 

|}

Источники 
 «The Formula One Record Book», John Thompson, 1974.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при ЮАР
Спорт в Ист-Лондоне
1963 год в ЮАР
События 28 декабря
Декабрь 1963 года